

Patronymie 
Renaux est un patronyme, porté par les personnes suivantes :
 Eugène Renaux (1871-1955), pionnier de l'aviation.
 André Renaux (-1924), footballeur français, arbitre de l'équipe de France, marié à Andréa Tobi née le , un enfant Jean Renaux né le  à Roubaix (Nord)
 Charles Renaux (1884-1971), footballeur français, frère du précédent ;
 Jean Renaux (1933-2018) est un tireur sportif français.